Sampora (Cilimus), een plaats in Indonesië
Sampora (Cikidang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing